Голям Купен може да се отнася за:
 Голям Купен – връх в Рила (2731 м)
 Голям Купен – връх в Калоферската планина (2169 м)
 Голям Купен – връх на Витоша (1942 м)